Schleichera trijuga kan avse:

 Schleichera oleosa, Schleichera trijuga Willd, vars frön ger en olja som använts i makassarolja
 Mischocarpus sundaicus, Schleichera trijuga Mor.

kinesträdsväxtsynonymer